Die Haining Open 2015 (auch Asian Tour 2015/16 – Event 1) waren ein Snookerturnier, das vom 19. bis 23. Oktober 2015 im Haining Sports Center der ostchinesischen Stadt Haining ausgetragen wurde. Nach 2014 war es das zweite Turnier an dieser Stätte. Es zählte als Minor-Ranglistenturnier zur Players Tour Championship, die Bestandteil der Snooker-Saison 2015/16 ist, und war das einzige der sieben Turniere der Tour, das außerhalb von Europa stattfindet.

Der Chinese Ding Junhui gewann das Turnier durch einen 4:3-Sieg im Finale gegen Ricky Walden, nachdem er zwischenzeitlich mit 1:3 zurückgelegen hatte.

Sieger des Vorjahres war der Engländer Stuart Bingham, der danach auch den Weltmeistertitel gewonnen hatte. Er nahm dieses Jahr jedoch nicht an dem Turnier teil.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Vorrunde 
Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Folgende 21 Paarungen wurden für den ersten Turniertag am 19. Oktober angesetzt:

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab dem 19. Oktober das Hauptturnier, wobei die erste Runde am Montag und Dienstag und Runde 2 am Mittwoch ausgetragen wurde. Die drei folgenden Runden bis zum Viertelfinale fanden am Donnerstag statt und abgeschlossen wurde das Turnier mit Halbfinale und Finale am Freitag, den 23. Oktober.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

Players Tour Championship 2015/16
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Haining